Tour de l'Eau peut faire référence à :
 La Tour de l'Eau, tour du Pont de la Chapelle de Lucerne, en Suisse.
 La Tour de l'Eau, bâtiment de Saragosse, en Espagne.
 La Tour de l'Eau, une des tours de l'enceinte de l'Alhambra de Grenade, en Espagne.
 La Tour de l'Eau, une des tours des anciennes murailles de Séville, en Espagne.